karavan, osobni automobil s petera vrata
 kamp-kućica, prikolica za kampiranje